Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Derwent :
 le , une bombarde de huit canons acquise en 1804 et revendue en 1816 ;
 une HMS Devastation aurait dû être une bombarde de 14 canons, mais sa construction commencée en 1820 est arrêtée en 1831 ;
 le , un sloop-of-war lancé en 1841 et démoli en 1866 ;
 le , un cuirassé à coque en fer de classe Devastation lancé en 1871 et démoli en 1909.

Devastation